La maestrina – film del 1913 diretto da Baldassarre Negroni
La maestrina – film del 1919 diretto da Eleuterio Rodolfi
La maestrina – film del 1933 diretto da Guido Brignone
La maestrina – film del 1942 diretto da Giorgio Bianchi
La maestrina – film del 1982 diretto da Mario Caiano